Doppelmühle bezeichnet:

 Doppelmühle (Bauwerk), ein Mühlentyp

Doppelmühle ist der Name folgender Orte:

 Doppelmühle (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Doppelmühle (Gemeinde Fornach), Ortschaft in der Gemeinde Fornach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich